Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1978 was de 7e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Dertien landen namen deel aan dit toernooi dat van 26 november tot en met 17 december 1978 in Honduras werd gespeeld. Er werd gespeeld in 2 steden, namelijk Tegucigalpa en San Pedro Sula. Mexico werd voor de zesde keer winnaar. In de finale werd Canada met 1–0 verslagen. Honduras werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1979. De 2 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Mexico en Canada.

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede ronde

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Voetbal in 1978
Voetbal in Honduras
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20